Mühlenturm werden folgende Türme in Deutschland genannt, bei denen es sich zumeist um ehemalige Turmwindmühlen handelt:

Mühlenturm in Geldern, siehe Mühlenturm (Geldern)
Mühlenturm in Köln, siehe Ulrepforte
Mühlenturm in Kempen, siehe Mühlenturm (Kempen)
Mühlenturm in Kranenburg, siehe Mühlenturm (Kranenburg)
Mühlenturm in Liedberg, siehe Mühlenturm (Liedberg)
Mühlenturm in Mayen, siehe Mühlenturm (Mayen)
Mühlenturm in Neuss, siehe Mühlenturm (Neuss)
Mühlenturm in Orsoy, auch Pulverturm genannt, siehe Pulverturm (Orsoy)
Mühlenturm in Rees, siehe Mühlenturm (Rees)
Mühlenturm in Soest (Teil der Wallanlagen)
Mühlenturm in Wietmarschen, siehe Mühlenturm Wietmarschen

Siehe auch:
 Windmühlenturm